Diotimo – stratego ateniese
 Diotimo – filosofo stoico (ca. 100 a.C.)
 Diotima di Mantinea – sapiente greca, citata dal Simposio di Platone